John Marks (1948-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 John Marks (1952-), joueur de tennis australien.